Алексе́евское реа́льное учи́лище — наименование ряда российских учебных заведений II ступени, действовавших до Октябрьской Революции 1917 года.

 Алексеевское реальное училище — в Екатеринбурге
 Алексеевское реальное училище — в Кашине
 Алексеевское реальное училище — в Майкопе
 Алексеевское реальное училище — в Перми
 Алексеевское реальное училище — в Сарапуле
 Алексеевское реальное училище — в Томске
 Алексеевское реальное училище в Троицкославске (ныне Кяхта)